Crni Lug je lahko:
 Crni Lug, Bosna in Hercegovina
 Crni Lug, Hrvaška
 Crni Lug, Srbija